Thalheimer – abitanti di Thalheim an der Thur
Thalheimer – abitanti di Thalheim